Eslöv (gemeente), een gemeente in Zweden
Eslöv (stad), de hoofdplaats van de hierboven genoemde gemeente